Шагалалы (, до 16 сентября 2010 — Чаглы) — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр сельского округа Шагалалы. Код КАТО — 595858100.

Население 
В 1999 году численность населения села составляла 1555 человек (746 мужчин и 809 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1283 человека (611 мужчин и 672 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Аккайынского района